Cela

Pessoas
Sandra Celas

Localidades
Celas (Vinhais) - freguesia do concelho de Vinhais, no Distrito de Bragança;
Celas - zona da cidade de Coimbra;
Mosteiro de Celas - Mosteiro na mesma cidade.

Outros
CELAS

Desambiguação